Tielt-Winge is een gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt meer dan 10.000 inwoners en ligt in het hartje van het Hageland in België, meer bepaald tussen Leuven en Diest.

Kernen 
Sinds de fusie van 1977 bestaat de fusiegemeente Tielt-Winge uit de deelgemeenten Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, Houwaart, Meensel-Kiezegem en Sint-Joris-Winge.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Toerisme 
Tielt-Winge is vooral bekend om de wijnen (meer bepaald de Hagelander) en de fruitteelt (appels, peren, krieken).

Op economisch gebied is Tielt-Winge, dat goed bereikbaar is via de E314, alom bekend om het Gouden Kruispunt, een groot winkelcentrum.

De gemeente telt sinds kort ook twee mountainbikeroutes, een van 25 kilometer en een van 45 kilometer. Beide routes vertrekken aan de sporthal te Tielt.

Bezienswaardigheden 

 Gempemolen (13e eeuw)
 het kasteel van Roberti de Winghe (17e eeuw)
 Onze-Lieve-Vrouwkerk
 kerk van Sint-Martinus (pas gerestaureerd)
 Lourdesgrot
 Sint-Donatuskapel
 Troostembergbos
 Walenbos
 Roeselbergkapel
 Huize Hageland
 Vlooybergtoren

Politiek

Burgemeesters 
Burgemeesters sinds de oprichting van de gemeente waren:
 1977 : Louisa De Mol-Mars (dienstdoend)
 1977-1982 : Frans Mellaerts
 1983-1986 : Louisa De Mol-Mars
 1986-1997 : Romain Robeyns (CVP)
 1997-2000 : Chris Desaever-Cleuren (CVP)
 2001-2006 : Rudi Beeken (VLD)
 2007-2012 : Chris Desaever-Cleuren (CD&V)
 2013-heden: Rudi Beeken (Open Vld)

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De rode cijfers naast de gegevens duiden aan onder welke naam de partijen telkens bij een verkiezing opkwamen.
De zetels van de gevormde meerderheid staan vetjes afgedrukt. De grootste partij is in kleur.

Externe link
 Erfgoedbank van Tielt-Winge

Plaats in Vlaams-Brabant